Pålning kan avse

Pålning (markförstärkning) – en metod för markförstärkning vid bygg- och anläggningsarbeten
Pålning (avrättningsmetod) – en historisk avrättningsmetod